Le  aussi écrit solet en français, plat traditionnel judéo-hongrois. 

 Bertrand Solet (de son vrai nom Bertrand Soletchnik) (né en 1933), écrivain de langue française ; 
 Oumar Solet (né en 2000), footballeur français d’origine centrafricaine ; 
  (né en 1979), réalisateur, producteur et acteur américain.

Voir aussi 
 Sollett

Références 
 .